3. Chór Roku Eurowizji – trzeci konkurs dla chórzystów organizowany przez Europejską Unię Nadawców (EBU), łotewskiego nadawcę Latvijas Televīzija oraz Interkultur Foundation. Finał konkursu odbędzie się w 2023 roku. 

4 października 2022 roku Europejska Unia Nadawców poinformowała, że edycja w 2023 roku się odbędzie i zastąpi niedoszłą trzecią edycję z 2021 odwołaną z powodu pandemii COVID-19.

Miejsce organizacji 

  – według przypuszczeń medialnych konkurs mógłby zostać zorganizowany przez łotewskiego nadawcę Latvijas Televīzija (LTV) na Łotwie. EBU potwierdziło, że współorganizatorem będzie także łotewska telewizja, lecz nie wiadomo czy konkurs finalnie odbędzie się na Łotwie, czy zostanie połączony jak w przypadku poprzednich edycji z European Choir Games.
  – 27 maja 2022 Interkultur poinformowało, że edycja European Choir Games (wydarzenia powiązanego z Chórem Roku Eurowizji) odbędzie się pomiędzy 28 października a 5 listopada 2023 w Norrköping. Do tej pory każda edycja Chóru Roku Eurowizji odbywała się w tym samym miejscu co European Choir Games, jednak na ten moment ani EBU ani Interkultur nie potwierdzili czy konkurs odbędzie się w Szwecji.

Format 

Konkurujące kraje, które są członkami Europejskiej Unii Nadawców (EBU), mogą uczestniczyć w Eurowizyjnym Chórze Roku. Dziewięć krajów uczestniczyło w inauguracyjnym wydarzeniu w 2017 roku, była to wówczas 1 edycja konkursu. Każdy konkurujący kraj był reprezentowany przez profesjonalny chór, a każdy z nich wykonał chór trwający nie dłużej niż sześć minut. Każdy utwór może zawierać pojedyncze lub kilka utworów muzycznych dowolnego gatunku, ale musi zawierać wpływy krajowe lub regionalne z kraju uczestniczącego.

Kraje uczestniczące

Inne państwa 
4 października 2022 łotewski nadawca zapraszał wszystkich członków EBU do współpracy przy konkursie.

  – 29 grudnia 2022 roku austriacki nadawca ORF potwierdził, że nie planuje powrotu do udziału w konkursie bez podania przyczyny takiej decyzji, jednak 15 lutego 2023 kierownik działu kultury ORF Martin Traxl poinformował, że Austria może jednak powrócić w zależności od kosztów uczestnictwa, a finalna decyzja ma zostać podjęta w marcu.
  – 8 sierpnia 2020 Lucie Kapounová, dyrektorka ds. rozwoju w centrum dramaturgii teatralnej i muzycznej Česká televize poinformowała, że nadawca nie rozważał debiutu w konkursie w 2021. Nie wiadomo czy czeski nadawca rozważa udział w 2023.
  – 31 grudnia 2022 dział prasowy szkockiego nadawcy BBC Alba potwierdził, że rozważa swój drugi udział w konkursie, a finalna decyzja zostanie podjęta pod koniec stycznia 2023.
  – 14 września 2020 szef szwajcarskiej delegacji Reto Peritz poinformował, że niemieckojęzyczny nadawca Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) zrezygnuje z konkursu w 2021. 28 czerwca 2021 Europejska Unia Nadawców odwołała edycję. 29 grudnia 2022 dyrektor Departamentu Społeczeństwa i Kultury francuskojęzycznego nadawcy Radio Télévision Suisse (RTS) Philippa Roten poinformowała, że stacja nie ma planów na udział w 2023 roku z powodu budżetu, który został przeznaczony na inne wydarzenia.
  – chociaż w maju 2020 walijski nadawca S4C potwierdził udział w konkursie w 2021, a także zapowiedział kontynuację formatu preselekcji „Côr Cymru”, to 1 stycznia 2021 wycofał się z tej decyzji z powodu pandemii COVID-19. 26 grudnia 2022 dział prasowy stacji poinformował, że sieć prowadzi rozmowy na temat udziału w 2023, lecz jak dotąd nie podjęto jakiejkolwiek decyzji
Kraje, które uczestniczyły w poprzedniej edycji, ale w żaden sposób nie skomentowały, czy zamierzają uczestniczyć w tej:Poniższe kraje potwierdziły, że nie planują debiutować w konkursie w 2023 bez podania przyczyny:
  – Yle

Zobacz też 

 Konkurs Piosenki Eurowizji 2023
 Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2023

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 Oficjalna strona

Europejska Unia Nadawców
2023 w muzyce
Konkursy muzyczne